Die 20. Turn-Europameisterschaften der Frauen fanden im Mai 1994 in Stockholm statt.

Ergebnisse

Mehrkampf

Gerätefinals

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei ifosta.de

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung 1994
Turn-Europameisterschaften
Sportveranstaltung in Stockholm
Frauenturnwettkampf
Turnen (Schweden)